Le  Grand Prix moto d'Italie 2011 est la huitième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du  au  sur le circuit du Mugello. C'est la  du Grand Prix moto d'Italie.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Notes et références

Notes

Références 

Grand Prix moto d'Italie
Italie
Sport en Italie en 2011
Sport en juillet 2011